Nositelky jména Johana, Johanna Anglická,  popř. Jana Anglická:

 Johana Anglická (1165–1199) – sicilská královna a hraběnka z Toulouse
 dcera anglického krále Jindřicha II.
 Johana Anglická (1210–1238) – skotská královna
 dcera anglického krále Jana Bezzemka
 Johana Anglická (1237) – hraběnka z Walesu
 levobočná dcera anglického krále Jana Bezzemka
 Johana Anglická (1271)
 dcera anglického krále Eduarda I.
 Johana Anglická (1321–1362) – skotská královna
 dcera anglického krále Eduarda II.
 Johana Anglická (1335–1348)
 dcera anglického krále Eduarda III.